Als Vorbelegung wird bezeichnet
in der Technik, insbesondere EDV, eine Voreinstellung
im Eisenbahnwesen einen Teil der Sperrzeitentreppe